La Supercoupe d'Allemagne 1988 () est la deuxième édition de la Supercoupe d'Allemagne, épreuve qui oppose le champion d'Allemagne au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Disputée le  au Waldstadion de Francfort devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le Werder Brême aux dépens du Eintracht Francfort.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 1988 sur www.footballdatabase.eu

1988
Événement sportif à Francfort-sur-le-Main
Face-à-face du Werder Brême
Face-à-face de l'Eintracht Francfort
Football en Allemagne en 1988
Sport en juillet 1988